La Serie B 2020-2021 si è svolta dal 23 gennaio al 20 giugno 2021: al torneo hanno partecipato centosedici squadre di club italiane e una squadra di club sammarinese.

Regolamento

Formula 
La formula del torneo è stata più volte rivista, adattandosi di volta in volta all'evoluzione della pandemia di COVID-19; nella versione definitiva, le squadre, divise in  dieci gironi, ciascuno dei quali è stato ulteriormente suddiviso in due sottogironi, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di dieci giornate.

La regular season del girone B, nella quale sono state inserite le squadre della Sardegna, ha avuto uno svolgimento in due fasi con la finalità di limitare le trasferte disagiate: in una prima fase le squadre sono state raggruppate in tre sottogironi (B1-B2-B3) di quattro squadre ciascuno, quindi in una seconda fase raggruppate in quattro sottogironi (B4-B5-B6-B7) composti ciascuno da tre squadre provienienti ciascuna da un differente raggruppamento della prima fase.

Al termine della regular season:
 Le prime quattro classificate di ciascun sottogirone dei gironi A, C, D, E, F, G, H, I ed L e le prime due classificate dei sottogironi B4, B5, B6 e B7 hanno acceduto alla prima fase dei play-off promozione.
 Per decisione della FIPAV, nessuna squadra è stata retrocessa.

I play-off promozione si sono giocati con gare di andata e ritorno (in caso di parità di punti dopo le due partite è stato disputato un golden set). Le squadre sono state divise in due rami, il ramo A che ha accolto le squadre dei gironi A, B, C, D ed E e il ramo B per i gironi F, G, H, I ed L che hanno avuto uno svolgimento indipendente.
 Nella prima fase ciascuna squadra qualificata ha incontrato una squadra appartenente ad altro raggruppamento dello stesso girone: le vincenti hanno avuto accesso alla seconda fase.
 Nella seconda e nella tarza fase si sono avuti incontri tra vincenti della fase precedente appartenenti allo stesso girone: per ciascun ramo le cinque vincenti e la migliore delle perdenti hanno acceduto alla quarta fase.
 In ciascun ramo le sei squadre qualificate si sono incontrate con accoppiamenti stabiliti in base ai risultati ottenuti negli incontri della terza fase: le vincenti sono state promosse in Serie A3.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone A 
Sottogirone A1

Sottogirone A2

Girone B 
Sottogirone B1

 II

Sottogirone B2

 II

Sottogirone B3

Girone C 
Sottogirone C1

Sottogirone C2

Girone D 
Sottogirone D1

Sottogirone D2

 II

Girone E 
Sottogirone E1

 II

Sottogirone E2

 II

Girone F 
Sottogirone F1

Sottogirone F2

Girone G 
Sottogirone G1

 II

Sottogirone G2

Girone H 
Sottogirone H1

Sottogirone H2

Girone I 
Sottogirone I1

Sottogirone I2

Girone L 
Sottogirone L1
 II

 II

Sottogirone L2

Torneo

Regular season

Play-off promozione

Ramo A (gironi A-B-C-D-E)

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Quarta fase

Ramo B (gironi F-G-H-I-L)

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Quarta fase

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021